Zelená Hora ist der Name folgender geografischen Objekte in Tschechien:

Orte:
 Zelená Hora, Gemeinde im Okres Vyškov
 Zelená Hora, Ortsteil von Kraslice, Okres Sokolov
 Zelená Hora, Ortsteil von Lužany u Přeštic, Okres Plzeň-jih
 Zelená Hora, Wüstung auf dem Kataster von Borová Lada, Okres Prachatice

Berge:
 Zelená hora (Cheb), Berg bei Cheb
 Zelená hora (Nepomuk), Berg bei Nepomuk 

Gebäude:
 Wallfahrtskirche Zelená Hora bei Žďár nad Sázavou
 Schloss Zelená Hora bei Nepomuk